L'Union cycliste internationale (UCI), qui est l’organisation faîtière du sport cycliste dans le monde, a mis en place plusieurs classements qui ont évolué dans le temps.

BMX 
 Classement UCI par discipline
 Coupe du monde

Cyclisme sur piste 
 Classement UCI par discipline
 Coupe du monde

Cyclisme sur route 
En gras, les classements toujours actifs

Hommes 
Classement UCI : 1984 à 2004 (classement mondial)
Coupe du monde : 1989 à 2004 (classement prenant en compte les résultats d'une douzaine de courses d'un jour)
UCI ProTour : 2005 à 2008 (classement prenant en compte les résultats d'une trentaine d'épreuves)
UCI Africa Tour : depuis 2005 (classement prenant en compte les résultats des courses disputées en Afrique)
UCI America Tour : depuis 2005 (classement prenant en compte les résultats des courses disputées aux Amériques) 
UCI Asia Tour : depuis 2005 (classement prenant en compte les résultats des courses disputées en Asir)
UCI Europe Tour : depuis 2005  (classement prenant en compte les résultats des courses disputées en Europe)
UCI Oceania Tour : depuis 2005  (classement prenant en compte les résultats des courses disputées en Océanie)
Calendrier mondial UCI : 2009 à 2010 (classement prenant en compte les résultats d'une trentaine d'épreuves)
UCI World Tour : 2011 à 2018 (classement prenant en compte les résultats d'une trentaine d'épreuves)
Classement mondial UCI :  depuis 2016 (classement mondial)

Femmes 
Classement UCI : depuis 1994 (classement mondial)
Coupe du monde : 1998 à 2015 (classement prenant en compte les résultats d'une douzaine de courses d'un jour)
UCI World Tour : depuis 2016 (classement prenant en compte les résultats d'une quinzaine d'épreuves)

Catégorie de jeunes 
Moins de 23 ans
 Classement UCI U23 : 1996 à 2004
 UCI Coupe des Nations U23 : depuis 2007
Juniors (moins de 19 ans)
 Coupe du monde UCI Juniors : 1994 à 2007
 UCI Coupe des Nations Juniors : depuis 2008
 UCI Coupe des Nations Femmes Juniors : depuis 2016

Cyclo-cross 
 Classement UCI : il existe un classement élites hommes et dames et un classement junior

VTT 
 Classement UCI par discipline
 Coupe du monde

Voir aussi 
Championnat du monde de cyclisme

Cyclisme en Suisse